Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1984 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1983—1984, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат впервые прошёл в Азии в городе Саппоро (Япония) с 5 по 11 декабря 1983 года. Соревнования прошли во дворце спорта Макоманай.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1983 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду 

WD = спортсмен снялся с соревнований.

Примечания

Ссылки 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1983 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Спорт в Японии в 1983 году
Международные спортивные соревнования в Саппоро
Чемпионаты мира в Японии